El municipio de Paradise (en inglés: Paradise Township) es un municipio ubicado en el condado de Russell en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 166 habitantes y una densidad poblacional de 0,44 personas por km².

Geografía 
El municipio de Paradise se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 373.34 km², de la cual 373,02 km² corresponden a tierra firme y (0,08 %) 0,31 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 166 personas residiendo en el municipio de Paradise. La densidad de población era de 0,44 hab./km². De los 166 habitantes, el municipio de Paradise estaba compuesto por el 95,78 % blancos, el 1,81 % eran amerindios, el 0,6 % eran de otras razas y el 1,81 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,41 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Russell (Kansas)